Mora peut faire référence à :

Espèces vivantes 
 Mora ou moro commun, espèce de poissons à nageoires rayées de la famille des Moridae ;
 Mora, genre de plantes de la famille des Fabaceae.

Toponyme

Mora, ville de la région de l'Extrême-Nord

Mora, canton

Mora, ville de la province de Tolède ;
 Móra d'Ebre, commune de la province de Tarragone ;
 Mora de Rubielos,  ville de la province de Teruel.

Mora, ville du Minnesota ;
 Mora, ville du Nouveau-Mexique ;
 Comté de Mora, comté du Nouveau-Mexique.

Mora, village près de Mumbai

Mora, ville du district d'Évora

Mora, ville de Dalécarlie, chef-lieu de la commune du même nom ;
 Mora, commune du comté de Dalarna.

Juan José Mora, municipalité de l'État de Carabobo ;
 Hector Amable Mora, l'une des sept paroisses civiles de la municipalité d'Alberto Adriani dans l'État de Mérida.

Hydronyme 
 Mora, torrent italien

Patronyme 

    

 Mora, famille patricienne de Venise ;
 Alberto Mora (1959-), footballeur péruvien ;
 Alejandra Mora, géographe marine et scientifique chilienne ;
 Alexandra de la Mora (1980-), actrice mexicaine ;
 Cecilia Mora (1966-), traileuse italienne ;
 Christiane Mora (1938-2017), femme politique et historienne française ;
 
 Fabiola de Mora y Aragón (1928-2014), ancienne reine de Belgique d'origine espagnole ;
 Félix Mora (1926-1995), recruteur pour les Charbonnages de France, a personnellement recruté plusieurs dizaines de milliers de Marocains ;
 Francesc Xavier Mora Baron, homme politique andorran ;
  (1913-1992), marchand d'art et restaurateur australien ;
 Joseph Mora (1993-), footballeur costaricien ;
 Juan Luis Mora (1973-), footballeur espagnol ;
 Juan Mora Fernández (1784-1854), premier président du Costa Rica (1824-1833) ;
 Juan Mora Insa (1880-1959), photographe espagnol ;
 Juan Rafael Mora Porras (1814-1860), président du Costa Rica de 1850 à 1859 ;
 Dolores Mora de la Vega (1886-1936), sculptrice et peintre argentine de l'école romantique de la fin du  ;
 Maribel Mora (1971-), femme politique espagnole ;
 Mirka Mora (1928-2018), artiste franco-australienne ;
 Nicola Mora (1979-), footballeur italien ;
 Patrick Mora (1952-), physicien ;
 
 Sebastián Mora (1988-), coureur cycliste espagnol ;
 Terézia Mora (1971-), écrivain, scénariste et traductrice hongroise ;
 Tobio Mora (1971-2019), footballeur cubain ;
  (1958-), acteur australien ;
 Víctor Mora (1931-2016), écrivain et scénariste espagnol de bande dessinée ; 
Rosario Sánchez Mora (1919-2008), militaire républicaine espagnole.

Films 

 Mora, film de Léon Desclozeaux tourné en 1982 ;
 Mora, moyen métrage de Fabien Chombart sorti en 2012.

Divers 
 Mora, navire-amiral de Guillaume le Conquérant ;
 Mora, nom savant de la more linguistique ;
 Mora, boisson du Costa Rica à base de jus de mûre, d'eau et de sucre ;
 Mora, type de couteau suédois ;
 Mora, type d'horloge suédoise du  ;
 Mora, site de vente de musique en ligne au Japon de la société Sony ;
 Mora, division de l'armée lacédémonienne ;
 Mora IK, club suédois de hockey sur glace.

Patronyme hispanique